Rivière Moe peut se référer à:

Hydronymes 
 Rivière Moe (rivière aux Saumons), un affluent de la rivière aux Saumons, de la région administrative de l'Estrie au Québec (Canada).
 Rivière Moe (Australie), un cours d'eau de Victoria, en Australie.